Guilty (single van Barbra Streisand & Barry Gibb), nummer uit 1980
 Guilty (Racoon), nummer uit 2015

Zie ook 
 The Guilty (doorverwijspagina)